Questa è una lista delle città (in lingua estone linn) dell'Estonia. 
Il titolo di città viene assegnato ufficialmente in base a criteri storici e, quindi, indipendentemente dalla popolazione.

Molte di queste località erano sconosciute 
, con il loro nome tedesco, specialmente prima del 1918, o russo, fino alla dissoluzione dell'Unione sovietica, talvolta abbastanza differente dalla forma estone.

Dopo l'occupazione sovietica dell'Estonia nel 1940, vennero adottati i toponimi russi (ad esempio Vilyandi, Pylva al posto del Viljandi, Põlva). I nomi estoni sono stati ripristinati con l'indipendenza dell'Estonia nel 1991.

Voci correlate
Comuni dell'Estonia

Altri progetti 

 
Estonia